Šijan ist der Familienname folgender Personen:

 Dane Šijan (* 1977), serbischer Handballspieler
 Ivan Šijan (* 1990), kroatischer Eishockeyspieler

siehe auch: Siján, Ort in Argentinien